Zoltán Horváth (1937-), escrimeur hongrois. 
Zoltán Horváth (1966-), réalisateur suisse de films d'animation, dessinateur, caricaturiste. 
Zoltán Horváth (1974-), homme politique hongrois. 
Zoltán Horváth (1979-2009), joueur de basket-ball hongrois.